UIE est un sigle qui peut désigner :
 , en astronomie, des émissions infrarouges de source inconnue ;
 Union internationale des étudiants, une fédération de mouvements étudiants menée en sous main par l'Union soviétique pour infiltrer et contrôler l'ensemble des mouvements de jeunesse mondiaux au sortir de la Seconde Guerre mondiale.